Hintertal steht für:
 allgemein Talschluss

Hintertal oder Hinterthal heißen folgende geographische Objekte:
 Hintertal (Gemeinde Gosau), Ortschaft von Gosau im Salzkammergut, Oberösterreich
 Hintertal (Gemeinde Kaprun), Streusiedlung in Kaprun, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hinterthal (Gemeinde Maria Alm), Ortschaft und Katastralgemeinde am östlichen Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hintertal (Gemeinde Weißbach), Ortschaft im westlichen Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hintertal (Gemeinde Lobmingtal), Streusiedlung in Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hintertal (Gemeinde Sankt Margarethen), Streusiedlung in Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hinterthal SZ, Ortschaft im Kanton Schwyz in der Schweiz
sowie:
 Mallnitz-Hintertal, Seebachtal bis zum Südportal des Tauerntunnel, Mallnitz, Kärnten